Житник:
 Житник — название ячменя, в Ярославском крае и на севере России.
 Жи́тник — хлеб приготовленный из житной муки, из житного зерна.

Фамилия 
 Житник, Алексей Николаевич (род. 1972) — советский и российский хоккеист украинского происхождения, защитник, олимпийский чемпион 1992 года.
 Житник, Бела (1924—2019) — венгерский гребец.
 Житник, Владимир Константинович (1938—2010) — советский языковед, переводчик, поэт, кандидат филологических наук, доцент.
 Житник, Фёдор Тимофеевич (1905—1981) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1948).

См. также 
 Житники — название населённых пунктов.
 Житников — русская фамилия.